Щёлково — железнодорожная станция хордовой линии Мытищи — Фрязево Ярославского направления Московской железной дороги. Расположена в одноимённом городе Московской области. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена ко 2 классу.

На станции две островных платформы, соединенные пешеходным мостиком через пути.

Оборудована турникетами.

Время движения от Ярославского вокзала — около часа, от станции Фрязево — около 50 минут.

Транспорт 
Автобусы:
 1 (ул. Полевая — ст. Щёлково — ЖБК)
 24 (мкр. Заречный — ст. Щёлково — пл. Загорянская)
 29 (ст. Щёлково — а/с «Фрязино» — д/о «Щёлково» (1 раз в день))
 35 (ст. Щёлково — а/с «Фрязино» — Фряново)
 36 (Новый мост — ст. Щёлково — Оболдино)
 37 (ст. Щёлково — а/с «Фрязино» — Петровское)
 40 (ст. Пушкино — Ивантеевка — ст. Щёлково)
 361 (а/с «Фрязино» — ст. Щёлково — Москва (м. Щёлковская))
Микроавтобусы:
 25 (мкр. Заречный — ст. Щёлково — Биокомбинат)
 50 (Питомник — ст. Щёлково — Звёздный городок)
 58 (ст. Подлипки — пл. Загорянская — ст. Щёлково)

Фотогалерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Щёлкова
Станции 2 класса
Промежуточные станции